Robert Schuman (1886-1963), politico francese, fondatore dell'Unione Europea
 William Schuman (1910-1992), compositore statunitense

Pagine correlate 
 Schumann